

Прізвище 
 Алекс Феррарі (1994) — італійський футболіст.
 Віолетта Феррарі (1930—2014) — угорська акторка.
 Енцо Феррарі (1898—1988)— італійський автомобілебудівник, творець автомобілів «Ferrari».
 Енцо Феррарі (1942) — італійський футболіст і футбольний тренер.
 Джанмарко Феррарі (1992) — італійський футболіст, захисник.
 Джованні Феррарі (1907—1982) — італійський футболіст і футбольний тренер.
 Джованні Батіста Феррарі (1851—1905) — італійський інженер, архітектор, підприємець, який працював у Галичині.
 Лодовіко Феррарі (1522—1565) — італійський математик.
 Маттео Феррарі ( 1979) — італійський футболіст.
 Помпео Феррарі (бл. 1660—1736) — італійський архітектор, який протягом тривалого часу працював у Польщі.

Автомобілі 
 Scuderia Ferrari — команда Формули-1.
 Ferrari S.p.A. — італійська компанія, що виготовляє спортивні автомобілі, заснована Енцо Феррарі.

Італійські прізвища